

Geografie 
 Los Angeles
 Los Angeles County
 Louisiana (staat)
 Latijns-Amerika
 LA, de ISO 3166-1 alpha 2-code van Laos
 LA, kentekencode van Kurbin, een district in de Albanese prefectuur Lezhë

Politiek 
 Leefbaar Almere
 Liberaal Appèl

Muziek 
 La, de zesde muzieknoot op de toonladder
 La lala la lala la (1973) lied van André van Duin
 L.A. (Neil Young) (1973), lied van Neil Young

Overig 
 La, Frans lidwoord
 La, Spaans lidwoord
 La (geslacht), een vlindergeslacht
 La (dialect), een dialect van het Vo, gesproken in Myanmar
 Lanthaan of Lanthanium, een scheikundig element met symbool La en atoomnummer 57
 Lade, een horizontaal schuivend opbergvak, vaak in een kast of tafel
 Luó, Chinese achternaam, in het Vietnamees uitgesproken als La